Mali Lošinj [] (dt. Klein-Lötzing, it.: Lussinpiccolo) ist eine Stadt, ein Hafen und Fremdenverkehrszentrum auf der Insel Lošinj in Kroatien. Mali Lošinj ist der Hauptort der Insel Lošinj und hat 6091 Einwohner, die Gemeinde 8116 (Volkszählung 2011). Obwohl mali zu Deutsch klein bedeutet, ist Mali Lošinj der größte Ort der Insel.

Lage 
Mali Lošinj liegt auf dem gleichnamigen Inselteil Mali Lošinj (Klein-Lošinj) im Südosten einer breiten und gut geschützten Bucht.

Die günstigen Klimaverhältnisse, der Bau von Hotels und Ferienanlagen, ein Großcampingplatz mit ca. 1300 Standplätzen, die Bewaldung und Einrichtung der Strände haben eine intensive Entwicklung des Tourismus bedingt. Der Ort liegt im geschützten Teil der Bucht mit einem Großteil auf der östlichen Seite. Vom Südosten der Bucht aus führt eine Straße nach Veli Lošinj.

Besonders beliebt ist Mali Lošinj bei den Seglern, da der Stadthafen und die etwas nördlich davon angelegte Marina guten Schutz gegen die Winde Bora und Jugo bieten. Von der Ostseite sind die beiden Häfen durch eine schmale Passage (Privlaka-Kanal) erreichbar. Die darüber führende Brücke wird dafür zweimal pro Tag für eine Viertelstunde (9.00 Uhr und 18.00 Uhr) geöffnet. Sonst müsste man um die gesamte Insel im Süden segeln, um Mali Lošinj zu erreichen.

Klima 
Das Klima ist mild und die Winter warm; die durchschnittliche Lufttemperatur beträgt im Januar 7,3 °C und im Juli 24,7 °C. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 15 °C.

Persönlichkeiten 
 Eugen Gelcich (1854–1915), Nautiklehrer
 Ambroz Haračić (1855–1916), Botaniker
 Josip Kašman, Opernsänger
 Spiridon Gopčević alias Leo Brenner (1855–1928), Astronom
 Josef Maria Maximilian von Löwenthal-Chlumecky (1908–1995), Botschafter
 Antonio Veić (* 1988), Tennisspieler

Literatur 
 Eugen Gelcich,  P. Ghersa, Leopold von Schrötter: Die Insel Lussin mit den beiden Städten Lussingrande und Lussinpiccolo. Klimatischer Winteraufenthalt, Sommerseebad. (= Braumüllers Bade-Bibliothek 10) Verlag  Wilhelm Braumüller, Wien 1888.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden